Woody Allen je nagrađivani američki filmski redatelj, scenarist, glumac, jazz glazbenik, komičar i dramaturg. Na brojnim je projektima pridonosio kao scenarist, redatelj, glumac ili u kombinaciji svega troje.

Filmovi

Najunosniji filmovi
Ovo je popis deset najunosnijih filmova (po zaradi u SAD-u) koje je Allen napisao, režirao ili nastupio u njima prema podacima portala Box Office Mojo. Popis ne uključuje filmove u kojima je imao manje uloge ili se pojavljivao u cameo ulogama. Allenovi filmovi su u Americi zaradili 424 milijuna dolara, odnosno prosječno 12 milijuna po filmu.

Televizija

Izvori

Vanjske poveznice 

Allen, Woody